Le qualificazioni del singolare  dello  SAP Open 2006 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo SAP Open 2006 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Justin Gimelstob (Qualificato)
 Amer Delić (secondo turno)
 Glenn Weiner (primo turno)
 Zack Fleishman (primo turno)

 Todd Widom (primo turno)
 Cecil Mamiit (secondo turno)
 James Auckland (primo turno)
 Bjorn Rehnquist (ultimo turno)

Qualificati 

 Justin Gimelstob
 Sam Querrey

 Sam Warburg
 Brian Wilson

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

SAP Open 2006